Wennersten är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Magnus Wennersten (1798–1860), präst
 Fredrik Wennersten (1809–1880), präst
 Lennart Wennersten (1928–2015), målare och tecknare
 

Svenska efternamn